Genclerbirligi puede estar haciendo referencia a los siguientes equipos de fútbol de Turquía:

 Gençlerbirliği Spor Kulübü, de la ciudad de Ankara.
 Gençlerbirliği OFTAŞ, de la ciudad de Ankara.